Juuso Ralaja (né le  à Tampere en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Membre du Lukko Rauma dans la SM-liiga. Il est le fils du joueur de hockey sur glace finlandais Juha Rajala.

Biographie 

Depuis 2009, il partage son temps entre le Lempäälän Kisa et le Lukko Rauma.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 ||Ilves U16 ||Jr. C SM-sarja ||21 ||5 ||10 ||15 ||0 ||6 ||2 ||3 ||5 ||0
|- 
|2004-2005 ||Ilves U18 ||Jr. B SM-sarja ||29 ||8 ||14 ||22 ||0 ||5 ||1 ||0 ||1 ||0
|- 
| rowspan=2|2005-2006 ||Ilves U18 ||Jr. B SM-sarja ||34 ||18 ||34 ||52 ||18 ||7 ||2 ||6 ||8 ||2
|- 
| Ilves U20|| Jr. A SM-liiga|| --|| --|| --|| --|| --|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2006-2007 ||Ilves U20 ||Jr. A SM-liiga ||41 ||10 ||15 ||25 ||14 ||5 ||1 ||2 ||3 ||10
|- 
| rowspan=2|2007-2008 ||Suomi U20 ||Mestis ||3||0 ||2 ||2 ||0 ||-- ||-- ||-- ||-- ||--
|- 
| Ilves U20|| Jr. A SM-liiga|| 41|| 6|| 26|| 32|| 18|| 5|| 2|| 4|| 6|| 10
|-
|2008-2009 ||Lukko U20 ||Jr. A SM-liiga ||11 ||3 ||4 ||7 ||4 ||8 ||2 ||6 ||8 ||8
|- 
| rowspan=3|2009-2010 ||Lempäälän Kisa ||Mestis ||11 ||3 ||4 ||7 ||4 ||8 ||2 ||4 ||6 ||4
|- 
| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 26|| 2|| 6|| 8|| 2|| --|| --|| --|| --|| --
|- 
| Lukko Rauma U20|| Jr. A SM-liiga|| 5|| 3|| 4|| 7|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| rowspan=4| 2010-2011|| Lempäälän Kisa|| Mestis|| 11|| 4|| 5|| 9|| 8|| || || || || 
|-
| Hokki Kajaani|| Mestis|| 2|| 1|| 1|| 2|| 0|| || || || || 
|-
| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 14|| 0|| 1|| 1|| 6|| || || || || 
|-
| TPS|| SM-liiga|| 10|| 1|| 0|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| rowspan=2| 2011-2012|| Jokipojat Joensuu|| Mestis|| 41|| 11|| 34|| 45|| 18|| 9|| 1|| 5|| 6|| 0
|-
| Blues Espoo|| SM-liiga|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| 2012-2013|| Jokipojat Joensuu|| Mestis|| 28|| 8|| 24|| 32|| 14|| 9|| 3|| 3|| 6|| 0
|-
| rowspan=2| 2013-2014|| Lempäälän Kisa|| Mestis|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| Ilves|| SM-liiga|| 50|| 4|| 13|| 17|| 12|| || || || || 
|-
| 2014-2015|| KooKoo Kouvola|| Mestis|| 55|| 12|| 45|| 57|| 40|| 19|| 3|| 15|| 18|| 8
|-
| 2015-2016|| KooKoo Kouvola|| Liiga|| 29|| 2|| 8|| 10|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Leksands IF|| Allsvenskan|| 5|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2| 2016-2017|| EC Bad Nauheim|| DEL2|| 32|| 12|| 28|| 40|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Dresdner Eislöwen|| DEL2|| 16|| 2|| 14|| 16|| 4|| 4|| 0|| 5|| 5|| 2
|-
| 2017-2018|| Dresdner Eislöwen|| DEL2|| 19||0||10||10||12||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| IF Troja-Ljungby|| Allsvenskan|| 9||0||3||3||2 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018||Kallinge-Ronneby IF || Hockeyettan || 10||5||5||10||4 ||8|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
| 2018-2019|| EHC Bayreuth|| DEL2|| 49 || 12 || 31 || 43 || 20 || 4 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2019-2020|| EHC Bayreuth || DEL2|| 51 || 16 || 50 || 66 || 24 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| EHC Bayreuth || DEL2|| 48 || 6 || 37 || 43 || 16 || -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en août 1988
Naissance à Tampere
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du Lukko Rauma
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur des Espoo Blues
Joueur du KooKoo Kouvola
Joueur du Leksands IF
Joueur du EC Bad Nauheim
Joueur du IF Troja-Ljungby
Joueur du Lempäälän Kisa
Joueur du EHC Bayreuth
Attaquant de hockey sur glace